Евгений Витальевич Ярилов (род. 11 августа 1968, Чита, РСФСР, СССР) — Российский политик, Глава городского округа «Город Чита», исполняющий полномочия Председателя Думы городского округа «Город Чита»

Биография 
Евгений Ярилов родился 11 августа 1968 года в Чите.

Родители – потомственные железнодорожники.

В 1987-1989гг. проходил службу в рядах Советской армии.

После окончания вуза работал в различных транспортных структурах.

С 1996 по 2019 годы работал в системе транспортного образования.

С 2009 по н.в. – в системе муниципальной власти города Читы, с 2019г. на постоянной основе.

Автор (в соавторстве) 11 патентов РФ на изобретение, более 50 научных и публицистических работ.

Автор и создатель памятника «Железнодорожникам Забайкалья за вклад в Великую Победу» в г. Чите.

Автор 3-х книг по воинской и трудовой истории г. Читы.

Автор 3-х сборников стихов

Художник- пейзажист

Образование 
Дальневосточный государственный университет путей сообщения, строительство

Забайкальский институт железнодорожного транспорта, экономика

Забайкальский институт железнодорожного транспорта, экономика на транспорте

Сибирский государственный университет путей сообщения, кандидат экономических наук

Карьера 
С 1996 года работал в Забайкальском институте железнодорожного транспорта (филиал ИрГУПС),  доцент, почетный профессор вуза. 

С 2015 года по 2019 год — возглавлял Забайкальский институт ж/д транспорта.

С октября 2019 года — председатель попечительского совета вуза.

С мая 2019 года возглавляет Забайкальский региональный Общественный совет «Историческая память» 

С 2009 по 2019 год - депутат Думы городского округа «Город Чита» пятого и шестого созывов на непостоянной основе.

19 сентября 2019 года на заседании Думы городского округа избран главой городского округа Читы, исполняющим полномочия Председателя Думы городского округа.

В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 25 декабря 2020 года № 317-пр включен в состав делегации для участия в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы в 2021 - 2026 годах в качестве заместителя представителя Российской Федерации в Палате местных властей Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

Сопредседатель оргкомитета по присвоению Чите звания «Город трудовой доблести».

Член регионального политсовета и президиума регионального политсовета ВПП «Единая Россия», руководитель

Деятельность Главы

Советы общественности районов городского округа 
Инициировал реформы местного самоуправления Читы, создавая и привлекая к реальному самоуправлению муниципалитетом Советы общественности районов городского округа

Совет общественности – надежда и опора. Черновский район. 

Совет общественности - надежда и опора. Железнодорожный район.

Совет по стратегическому планированию 
По его инициативе впервые в Чите был создан Общественный Совет по стратегическому планированию  

Об изменениях в составе Общественного совета по стратегическому планированию.  

Инициатива Комиссии Общественного Совета по стратегическому планированию при главе Читы поддержана  

О предложениях Общественного совета при главе Читы

Планирование социально-экономического развития 
В практику работы исполнительной власти Читы возвратил успешно зарекомендовавший себя опыт советских пятилеток как эффективный инструмент планирования социально – экономического развития

Организатор и соруководитель оргкомитета по присвоению Чите звания «Город трудовой доблести» за трудовой подвиг во время Великой Отечественной войны (в сентябре 2021г. Президент РФ В.В. Путин присвоил г. Чите почетное звание).

Награды и звания 
- Почетный железнодорожник Российской Федерации; 

- Заслуженный работник высшей школы Читинской области;

- Заслуженный работник высшей школы Забайкальского края;

- Почетный работник Забайкальской железной дороги;

- медаль «5 лет федеральной службе войск Национальной гвардии РФ»;

- медаль «40 лет БАМ»;

- ведомственные награды Министерства образования и науки Российской Федерации;

- ведомственные награды Министерства транспорта Российской Федерации;

- медаль «За заслуги перед Забайкальским краем»;

- награды Губернатора и Законодательного Собрания Забайкальского края.

Иностранные награды и звания:

- орден «Полярная звезда» - высшая награда Монголии;

- Почетный железнодорожник Монголии.

Примечания 

Главы Читы
Выпускники Дальневосточного государственного университета путей сообщения
Выпускники Сибирского университета путей сообщения
Преподаватели вузов Читы
Члены «Единой России»